Mooslohe ist ein Ortsname:

 Mooslohe (Tirschenreuth), Weiler der Stadt Tirschenreuth, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Mooslohe (Weiden in der Oberpfalz), Stadtteil des kreisfreien Weiden in der Oberpfalz, Bayern